Ефим Смолин: Смолин, Ефим (XVII—XVIII в.) — изобретатель гранёного стакана.
 Смолин, Ефим Маркович (род. 1946) — российский писатель-сатирик, сценарист и драматург, юморист.